Серге́й Дми́триевич Воробьёв (род. 1959, Подгоренский район, Воронежская область) — российский государственный деятель, прокурор Орловской области (2006 — 2011), заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (2011 — 2017).

Биография 
В 1977—1978 годах работал слесарем на Ольховатском сахарном комбинате, затем служил в Вооружённых Силах (1978—1980).

В 1985 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение».

В 1985 — 1994 годах работал стажёром, старшим следователем Старооскольской городской прокуратуры. В 1994—2001 годах — прокурор природоохранной прокуратуры в Алексеевке и Старом Осколе (с 1998).

В 2001 — 2006 годах — заместитель, первый заместитель прокурора Белгородской области, в 2006—2011 — прокурор Орловской области.

В 2011 — 2017 годах заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.

1 марта 2017 года освобожден от занимаемой должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я. в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Государственный советник юстиции 1 класса. Кандидат юридических наук.

Награды 
 нагрудный знак «За безупречную службу»
 Заслуженный юрист Российской Федерации
 Почётный работник прокуратуры Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Воронежского государственного университета
Прокуроры России